Влади́мир Григо́рьевич Дядени́стов (15 августа 1955 года, Зеленоборский, СССР) — советский и российский певец (тенор), заслуженный артист России (2010), солист-вокалист Санкт-Петербургского театра «Рок-опера»(1984—2017), артист театра «Алеко».

Биография 

Профессиональная музыкальная карьера Владимира Дяденистова началась в годы службы на Балтийском флоте — он пел в вокально-инструментальном ансамбле «Волна».

По окончании службы, в декабре 1976 года, Владимир прошёл прослушивание в ВИА «Калинка» и был принят туда солистом-вокалистом. Ансамбль пользовался  и много гастролировал в СССР и за рубежом, записывался на радио и снимался в передачах Центрального телевидения, был дипломантом и лауреатом многих фестивалей.

В конце 1970-х вместе с другими солистами ансамбля был приглашён в театральную группу ВИА «Поющие гитары», осуществившую постановку зонг-оперы Александра Журбина «Орфей и Эвридика» и продолжившую работы в жанре музыкального спектакля. Впоследствии эта группа отделилась от «Поющих гитар» и стала самостоятельным театром «Рок-опера», где Владимир и работает до настоящего времени.

За время работы в театре Владимир исполнил множество сложнейших сольных партий и ролей второго плана: Орфея в спектакле «Орфей и Эвридика», кардинала Джованни Медичи («Монах, блудница и монарх»), Степана Разина и Ваську Уса («Степан Разин»), Джельсомино («Джельсомино») и др.

В 1985 году художественный руководитель театра В. Подгородинский, работая над оперой-мистерией Алексея Рыбникова «Юнона» и «Авось», ввёл в спектакль совершенно нового персонажа — Звонаря, фактически «овеществлённую» душу Николая Резанова. Владимир изначально исполнял роль Федерико (эта роль и сегодня в его репертуаре), но впоследствии освоил и роль Звонаря, который в спектакле практически лишён слов и лишь сложнейшей пластикой и эмоциональным настроем может передать все метания души главного героя. Летом 2010 года в Санкт-Петербурге состоялось двухтысячное исполнение «Юноны» и «Авось».

В 1989 году Подгородинский приступил к постановке знаменитой рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда» Эндрю Ллойда Уэббера, предложив Владимиру Дяденистову исполнить главную роль. Работая над образом Иисуса Христа, Владимир глубоко уверовал, принял крещение и испросил благословения на свою работу в этом произведении и на весь спектакль. Премьера состоялась в феврале 1990 года и с того времени не уходит из репертуара театра. Владимир являлся практически бессменным исполнителем партии Иисуса вплоть до 2017 года. 

Последующие постановки театра ещё больше подчеркнули изысканную тонкость, с которой Владимир относится к самым маленьким ролям. Нельзя не отметить его работу в роли брата Лоренцо, францисканского монаха, в рок-опере Владимира Калле «Ромео и Джульетта» (ноябрь 2010).

В ознаменование многолетнего творчества в июне 2010 года Указом президента РФ Владимиру присвоено звание заслуженного артиста России.

В настоящее время Владимир, помимо театральных спектаклей, активно занят концертной деятельностью — как сольными проектами, так и выступлениями на городских мероприятиях и фестивалях. На различных площадках Санкт-Петербурга, Москвы и других городов регулярно и с большим успехом идут концертные программы «Бескрайнее море во мне…», «Капля любви», «От сердца к сердцу мост» и др. Выпущены вокальные альбомы «Смешение красок», «Верь в великую силу любви», «Где-то очень далеко», «Хранима ангелом душа», «Я спою тебе» и «Капля любви» (совместно с Ксенией Зуден), а также альбом «Стихи XX века».

Особое место в жизни артиста занимает работа над циклом спектаклей «Во имя Бога и души живой. Судьбы поэтов Серебряного века». В октябре 2015 г. в Санкт-Петербурге состоялась премьера первого спектакля цикла — «Жизнь Марины Цветаевой», в котором Владимир сыграл роль Сергея Эфрона. В декабре 2016 г. в музее-квартире А. А. Блока состоялась премьера второго спектакля цикла — «Жизнь Александра Блока», в котором Владимир исполнил заглавную роль.

На сцене театра «Алеко» Владимир принимает участие в двух масштабных проектах — в мюзиклах «Verona» и «Titanic. Рейс 14-01» драматурга Алексея Козырева и композитора Александра Бараева (роли синьора Монтекки и капитана Эдварда Смита соответственно).

Песни в исполнении Владимира звучат в эфире «Радио Петербург» и «Радио Мария». Летом 2012 г. творческой студией «Этника» был снят документальный фильм о Владимире — «Звонарь. Свет паутинки» (режиссёр — Максим Шапка), регулярно выходят программы с участием Владимира на православном канале «Союз».

Владимир женат с 1979 года, имеет троих детей, двух внучек и внука. Больше всего прочего любит отдых с семьёй на своей родине — на границе Мурманской области и Карелии, и рыбную ловлю. Много времени проводит за книгами — преимущественно духовного содержания.

Роли 

 1977 «Свадьба в Калиновке, или Утро вечера мудренее» Митяй
 1985 «Юнона» и «Авось» Звонарь; Федерико
 1988 «Монах, блудница и монарх» Джованни Медичи
 1990 «Иисус Христос — суперзвезда» Иисус Христос
 1991 «Джельсомино» Джельсомино
 1992 «Степан Разин» Степан Разин; Васька Ус
 1996 «Гадкий утёнок» Полпетушка
 1999 «Орфей и Эвридика» Орфей
 1999 «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях» Королевич Елисей
 2002 «Корабль дураков» Повеса; Альфонс
 2004 «Куда путь держишь, ваше благородие?..» Савельич
 2005 «Синяя птица» Огонь
 2008 «Кентервильское привидение» Сэр Кентервиль; Чарльз Уолтер
 2010 «Ромео и Джульетта» Брат Лоренцо
 2015 «Во имя Бога и души живой. Жизнь Марины Цветаевой» Сергей Эфрон; Поэт
 2016 «Во имя Бога и души живой. Жизнь Александра Блока» Александр Блок
 2017 «Сны о Есенине» Сергей Есенин
 2018 «Жди меня» Николай Добровольский
 2018 «Жди меня» (версия для детей) Отец
 2018 «Марина Цветаева. Крылатая душа» Рассказчик
 2018 «Гумилёв. Без Гумилёва» Юродивый
 2018 «Тайна поэзии, жизни, любви… Иван Тургенев и Полина Виардо» Тургенев
 2018 «Verona» синьор Монтекки
 2018 «Рождественская сказка» Владимир
 2018 «Серебряное копытце» дед Кокованя
 2019 «Весна между обстрелами» Лейтенант
 2019 «Рождены в Ленинграде» профессор Сосновский
 2019 «Уважаемая Лидия Алексеевна…» Чехов
 2019 «Мандельштам. Век мой, зверь мой» Мандельштам
 2019 «Titanic. Рейс 14-01» Капитан
 2020 «Иной Есенин» Сергей Есенин
2021 «Приговор любви» Капитан
2021 «Нить Ариадны. Судьба дочери Цветаевой» Сергей Эфрон
2022 «Вечеръ поэтовъ. Подвалъ Бродячей собаки» Пьеро

Озвучивание 
 1984 художественный фильм «Сказки старого волшебника» — песни Принца

Награды и почётные звания 

 2010 14 июня Заслуженный артист Российской Федерации — за заслуги в области искусства
 2014 8 июня Лауреат I степени, обладатель приза зрительских симпатий Отборочного тура XIII Международного Александро-Невского фестиваля православной патриотической песни в номинациях «Исполнитель» и «Композитор-исполнитель»
 2014 9 ноября Лауреат II степени VIII Международного фестиваля современной православной духовной песни «Невские купола» в номинации «Лауреат»
 2014 7 декабря Лауреат I степени финала XIII Международного Александро-Невского фестиваля православной патриотической песни в номинациях «Исполнитель» и «Композитор-исполнитель»
 2018 14 января Лауреат XVIII Международного фестиваля православной авторской песни «Исповедь сердца» (г. Кострома)

Примечания

Ссылки 

 Моряк, который пришёл ко Христу. Полтавский вестник, № 39 (253), 22—28 сентября 1995
 Воин с самим собой. Ведомости Стерлитамака, № 32. дата неизвестна
 Страшная сказка для взрослых. Дважды два, № 49, 2002
 Награда нашла Иисуса. МК в Питере. 30.06.2010
 Владимир Дяденистов эксклюзивно для интернет-журнала Piterstory
 Легендарный «Иисус Христос — суперзвезда» Ревда
 Владимир Дяденистов: до и после «Superstar»

Певцы и певицы России
Теноры
Рок-музыканты России
Заслуженные артисты Российской Федерации